

Chimica 
 EuS – formula chimica del solfuro di europio (II)

Codici 
 eus – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua basca

Geografia 
 Eus – comune dei Pirenei Orientali (Francia)

Medicina 
 EUS – Ecoendoscopia